Apero puede referirse a:

 Herramientas ecuestres.
 Herramientas agrícolas, aperos de labranza o utensilios del labrador.

Enlaces externos